Ascot Gold Cup ("Copa de Ouro de Ascot") é uma competição clássica, corrida de galope plano, classificada como Grupo I, para thoroughbreds, realizada em Ascot Racecourse, Ascot, Berkshire, Inglaterra.

É uma prova da Tríplice Coroa Inglesa.

O Ascot Gold Cup ocorre dentro do evento festivo denominado Royal Ascot.

Primeiros vencedores 
 1807 - Master Jackey
 1808 - Brighton
 1809 - Anderida
 1810 - Loiterer
 1811 - Jannette
 1812 - Flash
 1813 - Lutzen
 1814 - Pranks
 1815 - Aladdin
 1816 - Anticipation
 1817 - Sir Richard
 1818 - Belville
 1819 - Anticipation
 1820 - Champignon
 1821 - Banker
 1822 - Sir Huldibrand
 1823 - Marcellus
 1824 - Bizarre
 1825 - Bizarre
 1826 - Chateau Margaux
 1827 - Memnon
 1828 - Bobadilla
 1829 - Zinganee
 1830 - Lucetta
 1831 - Cetus
 1832 - Camarine
 1833 - Galata
 1834 - Glaucus
 1835 - Glencoe
 1836 - Touchstone
 1837 - Touchstone
 1838 - Grey Momus
 1839 - Caravan
 1840 - St. Francis
 1841 - Lanercost
 1842 - Beeswing
 1843 - Ralph
 1844 - The Emperor
 1845 - The Emperor
 1846 - Alarm
 1847 - The Hero
 1848 - The Hero
 1849 - Van Tromp
 1850 - The Flying Dutchman
 1851 - Woolwich
 1852 - Joe Miller
 1853 - Teddington

 1854 - West Australian
 1855 - Fandango
 1856 - Winkfield
 1857 - Skirmisher
 1858 - Fisherman
 1859 - Fisherman
 1860 - Rupee
 1861 - Thormanby
 1862 - Asteroid
 1863 - Buckstone
 1864 - The Scottish Chief
 1865 - Ely
 1866 - Gladiateur
 1867 - Lecturer
 1868 - Blue Gown
 1869 - Brigantine
 1870 - Sabinus
 1871 - Mortemer
 1872 - Henry
 1873 - Cremorne
 1874 - Boiard
 1875 - Doncaster
 1876 - Apology
 1877 - Petrarch
 1878 - Verneuil
 1879 - Isonomy
 1880 - Isonomy
 1881 - Robert the Devil
 1882 - Foxhall
 1883 - Tristan
 1884 - St. Simon
 1885 - St. Gatien
 1886 - Althorp
 1887 - Bird of Freedom
 1888 - Timothy
 1889 - Trayles
 1890 - Gold
 1891 - Morion
 1892 - Buccaneer
 1893 - Marcion
 1894 - La Fleche
 1895 - Isinglass
 1896 - Love Wisely
 1897 - Persimmon
 1898 - Elf
 1899 - Cyllene
 1900 - Merman

 1901 - Santoi
 1902 - William the Third
 1903 - Maximum
 1904 - Throwaway
 1905 - Zinfandel
 1906 - Bachelor's Button
 1907 - The White Knight
 1908 - The White Knight
 1909 - Bomba
 1910 - Bayardo
 1911 - Willonyx
 1912 - Prince Palatine
 1913 - Prince Palatine
 1914 - Aleppo
 1915–16 - no race
 1917 - Gay Crusader
 1918 - Gainsborough
 1919 - By Jingo!
 1920 - Tangiers
 1921 - Periosteum
 1922 - Golden Myth
 1923 - Happy Man
 1924 - Massine
 1925 - Santorb
 1926 - Solario
 1927 - Foxlaw
 1928 - Invershin
 1929 - Invershin
 1930 - Bosworth
 1931 - Trimdon
 1932 - Trimdon
 1933 - Foxhunter
 1934 - Felicitation
 1935 - Tiberius
 1936 - Quashed
 1937 - Precipitation
 1938 - Flares
 1939 - Flyon
 1940 - no race
 1941 - Finis
 1942 - Owen Tudor
 1943 - Ujiji
 1944 - Umiddad
 1945 - Ocean Swell
 1946 - Caracalla
 1947 - Souverain
 1948 - Arbar

 A corrida foi abandonada em 1964 por alagamento..

 Rock Roi venceu duas vezes mas foi desclassificado em ambas– por teagem positiva para Fenil-butazona (1971) e por prejudicar adversários durante a corrida (1972).

 Royal Gait venceu em 1988, mas foi distanciado para último após Inquérito (Stewards' Inquiry).

 Em 2005 ocorreu em York Racecourse.

* A  corrida ocorreu em Newmarket Racecourse durante as guerras de 1917–18 e 1941–44.

Referências 
 
 

Turfe